De Bundesliga 2008/09 was het 97ste seizoen van het Oostenrijks nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 8 juli 2008 met de wedstrijd Sturm Graz−Rapid Wien (3:1) en eindigde op 31 mei 2009. Red Bull Salzburg onder leiding van de Nederlandse trainer Co Adriaanse werd landskampioen.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| Speelronde 1
|-
|08.07.2008 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Rapid Wien || 3:1
|-
|09.07.2008 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − Austria Kärnten || 1:1
|-
|09.07.2008 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Mattersburg || 6:0
|-
|09.07.2008 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − LASK Linz || 0:1
|-
|09.07.2008 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − SC Rheindorf Altach || 3:0
|-
! colspan=5| Speelronde 2
|-
|12.07.2008 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − FC RB Salzburg || 2:2
|-
|12.07.2008 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − LASK Linz || 1:3
|-
|12.07.2008 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
|13.07.2008 || 17:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − Austria Wien || 2:2
|-
|06.08.2008 || 20:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − Sturm Graz || 0:2
|-
! colspan=5| Speelronde 3
|-
|18.07.2008 || 20:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Kapfenberger SV || 2:1
|-
|19.07.2008 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − Austria Kärnten || 1:0
|-
|20.07.2008 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SC Rheindorf Altach || 3:0
|-
|20.07.2008 || 17:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Austria Wien || 0:1
|-
|23.07.2008 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Mattersburg || 3:0
|-
! colspan=5| Speelronde 4
|-
|25.07.2008 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Austria Kärnten || 3:2
|-
|26.07.2008 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − SV Ried im Innkreis || 3:1
|-
|26.07.2008 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Rapid Wien || 0:1
|-
|27.07.2008 || 17:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − FC RB Salzburg || 1:1
|-
|29.07.2008 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Sturm Graz || 1:0
|-
! colspan=5| Speelronde 5
|-
|01.08.2008 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SC Rheindorf Altach || 3:1
|-
|02.08.2008 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − Kapfenberger SV || 3:1
|-
|03.08.2008 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − LASK Linz || 1:0
|-
|03.08.2008 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Austria Kärnten || 0:0
|-
|03.08.2008 || 17:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − Austria Wien || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 6
|-
|08.08.2008 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
|09.08.2008 || 19:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − SV Mattersburg || 2:0
|-
|09.08.2008 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − Sturm Graz || 1:3
|-
|09.08.2008 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Rapid Wien || 2:7
|-
|10.08.2008 || 17:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − FC RB Salzburg || 3:2
|-
! colspan=5| Speelronde 7
|-
|23.08.2008 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
|23.08.2008 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Austria Kärnten || 0:3
|-
|23.08.2008 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Kapfenberger SV || 2:1
|-
|23.08.2008 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − LASK Linz || 2:0
|-
|24.08.2008 || 17:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − Austria Wien || 3:0
|-
! colspan=5| Speelronde 8
|-
|29.08.2008 || 20:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − SC Rheindorf Altach || 3:2
|-
|30.08.2008 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Rapid Wien || 2:5
|-
|31.08.2008 || 17:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − FC RB Salzburg || 1:0
|-
|31.08.2008 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − SV Mattersburg || 2:1
|-
|31.08.2008 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Sturm Graz || 4:1
|-
! colspan=5| Speelronde 9
|-
|19.09.2008 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|20.09.2008 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − SV Mattersburg || 2:1
|-
|21.09.2008 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − Kapfenberger SV || 6:0
|-
|21.09.2008 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Austria Wien || 0:1
|-
|21.09.2008 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − FC RB Salzburg || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 10
|-
|23.09.2008 || 20:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Rapid Wien || 1:0
|-
|24.09.2008 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − SC Rheindorf Altach || 2:1
|-
|24.09.2008 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Sturm Graz || 3:1
|-
|24.09.2008 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − Austria Kärnten || 0:2
|-
|24.09.2008 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − LASK Linz || 1:4
|-
! colspan=5| Speelronde 11
|-
|27.09.2008 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − Austria Wien || 0:1
|-
|27.09.2008 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Kapfenberger SV || 2:0
|-
|27.09.2008 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
|27.09.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − FC RB Salzburg || 1:2
|-
|28.09.2008 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − Sturm Graz || 2:1
|-
! colspan=5| Speelronde 12
|-
|03.10.2008 || 20:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − SV Mattersburg || 0:0
|-
|04.10.2008 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − Austria Kärnten || 3:0
|-
|05.10.2008 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − Kapfenberger SV || 0:0
|-
|05.10.2008 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Rapid Wien || 1:0
|-
|05.10.2008 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − SC Rheindorf Altach || 1:3
|-
! colspan=5| Speelronde 13
|-
|18.10.2008 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − LASK Linz || 5:0
|-
|18.10.2008 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|18.10.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Sturm Graz || 5:6
|-
|19.10.2008 || 15:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC RB Salzburg || 3:4
|-
|04.11.2008 || 19:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − Rapid Wien || 3:3
|-
! colspan=5| Speelronde 14
|-
|24.10.2008 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Kapfenberger SV || 7:3
|-
|25.10.2008 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − SV Mattersburg || 1:0
|-
|25.10.2008 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Austria Wien || 3:1
|-
|25.10.2008 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − SC Rheindorf Altach || 6:0
|-
|26.10.2008 || 15:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − LASK Linz || 1:0
|-
! colspan=5| Speelronde 15
|-
|31.10.2008 || 20:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − Rapid Wien || 0:2
|-
|01.11.2008 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|01.11.2008 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − FC RB Salzburg || 0:2
|-
|01.11.2008 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Mattersburg || 2:2
|-
|02.11.2008 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − Sturm Graz || 1:3
|-
! colspan=5| Speelronde 16
|-
|07.11.2008 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Austria Wien || 5:1
|-
|08.11.2008 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − SC Rheindorf Altach || 5:1
|-
|08.11.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Austria Kärnten || 0:0
|-
|08.11.2008 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − Kapfenberger SV || 2:0
|-
|09.11.2008 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − LASK Linz || 3:0
|-
! colspan=5| Speelronde 17
|-
|11.11.2008 || 20:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − Rapid Wien || 2:0
|-
|12.11.2008 || 19:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − SC Rheindorf Altach || 2:1
|-
|12.11.2008 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − SV Mattersburg || 2:1
|-
|12.11.2008 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Sturm Graz || 0:3
|-
|12.11.2008 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − FC RB Salzburg || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 18
|-
|15.11.2008 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − LASK Linz || 5:0
|-
|15.11.2008 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Kapfenberger SV || 3:0
|-
|15.11.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Austria Wien || 0:0
|-
|15.11.2008 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Ried im Innkreis || 3:0
|-
|16.11.2008 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Austria Kärnten || 4:1
|-
! colspan=5| Speelronde 19
|-
|22.11.2008 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − SV Ried im Innkreis || 3:1
|-
|22.11.2008 || 18:00 || Stadion Wals Siezenheim || FC RB Salzburg − Kapfenberger SV || 2:5
|-
|22.11.2008 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Austria Kärnten || 0:2
|-
|22.11.2008 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Mattersburg || 4:1
|-
|23.11.2008 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Rapid Wien || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 20
|-
|29.11.2008 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − Austria Wien || 1:2
|-
|29.11.2008 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − SC Rheindorf Altach || 8:1
|-
|29.11.2008 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − LASK Linz || 1:0
|-
|30.11.2008 || 15:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − FC RB Salzburg || 2:4
|-
|18.03.2009 || 19:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − Sturm Graz || 4:2
|-
! colspan=5| Speelronde 21
|-
|05.12.2008 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Sturm Graz || 1:0
|-
|06.12.2008 || 18:00 || Stadion Wals Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|06.12.2008 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − SV Mattersburg || 3:1
|-
|06.12.2008 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Austria Kärnten || 2:5
|-
|07.12.2008 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − Rapid Wien || 2:2
|-
! colspan=5| Speelronde 22
|-
|13.12.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Austria Wien || 0:2
|-
|13.12.2008 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Kapfenberger SV || 3:0
|-
|13.12.2008 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − SC Rheindorf Altach || 3:1
|-
|14.12.2008 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − LASK Linz || 1:1
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
|04.03.2009 || 19:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − FC RB Salzburg || 2:0
|-
! colspan=5| Speelronde 23
|-
|20.02.2009 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SV Ried im Innkreis || 2:2
|-
|21.02.2009 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − Austria Kärnten || 2:1
|-
|22.02.2009 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Rapid Wien || 2:1
|-
|10.03.2009 || 19:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − Sturm Graz || 2:0
|-
|10.03.2009 || 19:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − LASK Linz || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 24
|-
|27.02.2009 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Austria Wien || 2:1
|-
|28.02.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − SV Mattersburg || 0:0
|-
|28.02.2009 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|28.02.2009 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − Kapfenberger SV || 1:3
|-
|01.03.2009 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − FC RB Salzburg || 0:3
|-
! colspan=5| Speelronde 25
|-
|07.03.2009 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − LASK Linz || 4:0
|-
|07.03.2009 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Sturm Graz || 2:1
|-
|07.03.2009 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Austria Kärnten || 2:0
|-
|08.03.2009 || 15:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Rapid Wien || 0:3
|-
|25.03.2009 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − SC Rheindorf Altach || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 26
|-
|13.03.2009 || 20:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|14.03.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − Austria Wien || 1:1
|-
|14.03.2009 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − SV Mattersburg || 0:0
|-
|14.03.2009 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − Kapfenberger SV || 6:0
|-
|15.03.2009 || 15:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC RB Salzburg || 1:2
|-
! colspan=5| Speelronde 27
|-
|20.03.2009 || 20:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − LASK Linz || 4:1
|-
|21.03.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − Rapid Wien || 1:3
|-
|21.03.2009 || 18:00 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried im Innkreis − SC Rheindorf Altach || 3:2
|-
|21.03.2009 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Mattersburg || 1:0
|-
|22.03.2009 || 15.30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − FC RB Salzburg || 1:1
|-
! colspan=5| Speelronde 28
|-
|04.04.2009 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Austria Wien || 4:1
|-
|04.04.2009 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Kapfenberger SV || 2:2
|-
|04.04.2009 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|04.04.2009 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Sturm Graz || 0:0
|-
|05.04.2009 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − Austria Kärnten || 4:2
|-
! colspan=5| Speelronde 29
|-
|10.04.2009 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SC Rheindorf Altach || 5:4
|-
|11.04.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − LASK Linz || 0:1
|-
|11.04.2009 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − FC RB Salzburg || 0:2
|-
|11.04.2009 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Austria Wien || 0:0
|-
|12.04.2009 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − Sturm Graz || 0:1
|-
! colspan=5| Speelronde 30
|-
|17.04.2009 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − SV Ried im Innkreis || 0:3
|-
|18.04.2009 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − Kapfenberger SV || 2:1
|-
|18.04.2009 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Mattersburg || 2:0
|-
|18.04.2009 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Rapid Wien || 1:1
|-
|19.04.2009 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Austria Kärnten || 0:0
|-
! colspan=5| Speelronde 31
|-
|24.04.2009 || 20:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − FC RB Salzburg || 3:0
|-
|25.04.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − SC Rheindorf Altach || 0:3
|-
|25.04.2009 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Kapfenberger SV || 3:1
|-
|25.04.2009 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − LASK Linz || 2:0
|-
|26.04.2009 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − Austria Wien || 3:2
|-
! colspan=5| Speelronde 32
|-
|01.05.2009 || 20:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − SV Mattersburg || 0:0
|-
|02.05.2009 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
|02.05.2009 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Rapid Wien || 0:2
|-
|02.05.2009 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Sturm Graz || 1:1
|-
|03.05.2009 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Austria Kärnten || 6:0
|-
! colspan=5| Speelronde 33
|-
|08.05.2009 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − SC Rheindorf Altach || 2:0
|-
|09.05.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − Kapfenberger SV || 0:2
|-
|09.05.2009 || 18:00 || Stadion der Stadt Ried || SV Ried im Innkreis − SV Mattersburg || 4:0
|-
|09.05.2009 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − Austria Wien || 2:2
|-
|10.05.2009 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − FC RB Salzburg || 4:2
|-
! colspan=5| Speelronde 34
|-
|15.05.2009 || 20:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − Sturm Graz || 3:3
|-
|16.05.2009 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − SC Rheindorf Altach || 4:1
|-
|16.05.2009 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − LASK Linz || 2:1
|-
|16.05.2009 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Austria Kärnten || 3:2
|-
|17.05.2009 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Rapid Wien || 3:0
|-
! colspan=5| Speelronde 35
|-
|21.05.2009 || 15.30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten − SV Ried im Innkreis || 1:2
|-
|21.05.2009 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz − Austria Wien || 4:0
|-
|21.05.2009 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien − SV Mattersburg || 2:3
|-
|21.05.2009 || 15:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Kapfenberger SV || 5:1
|-
|21.05.2009 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − FC RB Salzburg || 2:0
|-
! colspan=5| 'Speelronde 36
|-
|31.05.2009 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien − Austria Kärnten || 4:1
|-
|31.05.2009 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SC Rheindorf Altach || 1:4
|-
|31.05.2009 || 15:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV − Rapid Wien || 0:4
|-
|31.05.2009 || 15:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − LASK Linz || 3:1
|-
|31.05.2009 || 15.30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis − Sturm Graz || 3:2
|}

Eindstand

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2008/09 in alle 36 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2008/09 uitkwamen in de Bundesliga.

Red Bull Salzburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van Red Bull Salzburg, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Co Adriaanse voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
 Oostenrijkse voetbalbeker 2008/09
 Oostenrijks voetbalelftal in 2008
 Oostenrijks voetbalelftal in 2009

Oostenrijk 1
Oostenrijks voetbalseizoen